До́нальд Кент «Дик» Сле́йтон (; 1 марта 1924, Спарта, штат Висконсин — 13 июня 1993, Лиг-Сити, штат Техас) — американский астронавт.

Биография 

В день своего восемнадцатилетия, 1 марта 1942 года, Дональд Слейтон поступил на службу в военно-воздушные силы США и начал обучаться лётному делу.

В апреле 1943 года Слейтон получил звание пилота и был направлен на фронт в Европу. С 1943 по 1944 годы Слейтон участвовал в боевых действиях в качестве пилота бомбардировщика В-25
. 
В середине 1944 года Слейтон возвратился в Америку и продолжил службу в качестве пилота-инструктора. В апреле 1945 года Слейтон вновь отправился на фронт, на остров Окинава, где участвовал в боевых действиях против Японии. 
После окончания Второй мировой войны Слейтон продолжил службу в качестве пилота-инструктора.

В 1946 году Слейтон покинул военную службу и поступил в Миннесотский университет. 
В 1949 году Слейтон получил степень бакалавра в аэронавтике и был принят на работу в корпорацию «Боинг» в Сиэтле.

В 1951 году Дональд Слейтон поступил на службу в ВВС национальной гвардии штата Миннесота. Некоторое время Слейтон проходил службу в Германии, в городе Битбург (Bitburg).

15 мая 1955 года Слейтон женился на Мэрджори Лани (Marjorie Lunney).

В июне 1955 года Слейтон возвратился в США и начал службу на Военно-воздушной базе Эдвардс в Калифорнии. С января 1956 года по апрель 1959 года Слейтон служил в качестве лётчика-испытателя.

«Меркурий» 
9 апреля 1959 года Дональд Слейтон был включён в первую семерку астронавтов США.

Первоначально Слейтон должен был совершить четвёртый суборбитальный полёт на корабле «Меркурий-Редстоун-6». Этот полёт планировался на осень 1961 года. Однако, после двух успешных орбитальных полётов советских космонавтов (Юрия Гагарина в апреле 1961 года и Германа Титова в августе 1961 года), количество планируемых суборбитальных полётов было сокращено до трёх, а Слейтон должен был совершить первый американский орбитальный космический полёт. 
После двух успешных американских суборбитальных полётов, которые совершили Алан Шепард и Вирджил Гриссом, руководство НАСА отказалось и от третьего планировавшегося суборбитального полёта, который должен был совершить Джон Гленн и 29 ноября 1961 Джон Гленн был назначен пилотом для первого американского орбитального полёта на корабле «Меркурий-Атлас-6» (МА-6), а Слейтон — пилотом для второго орбитального полёта на корабле «Меркурий-Атлас-7» (МА-7). Полёт МА-6 должен был состояться в декабре 1961 года, а полёт МА-7 — в апреле 1962 года.

Слейтон назвал свой космический корабль «Дельта 7» (Delta 7). 15 марта 1962 года Слейтон был отстранён от космических полетов по медицинским показаниям из-за проблем с сердцем. 24 мая 1962 года вместо Слейтона на корабле «Меркурий-Атлас-7» в космос отправился Скотт Карпентер, который переименовал свой корабль в «Аврора 7» (Aurora 7).

Дональд Слейтон остался единственным астронавтом из первой семёрки, не совершившим в то время космический полёт.

Слейтон остался в НАСА и выполнял административную работу. Он был руководителем бюро астронавтов для проектов «Меркурий», «Джемини» и «Аполлон». 
В 1963 году Слейтон уволился из Военно-воздушных сил США, оставшись в НАСА на должности заместителя директора НАСА по подготовке экипажей. Слейтон был ответственным за подбор экипажей. Он выбирал астронавтов, которые должны были отправляться в очередной космический полёт, и астронавтов, которые должны были высаживаться на Луне.

«Союз—Аполлон» 

Слейтон не оставил надежд на космический полёт. Он поддерживал свою физическую форму и следил за своим здоровьем. Летом 1970 года было установлено, что он больше не имеет никаких проблем с сердцем. После всестороннего медицинского обследования, в марте 1972 года Дональд Слейтон был вновь допущен к космическим полётам.

9 февраля 1973 года Дональд Слейтон, вместе с Томасом Стаффордом и Вэнсом Брандом, был назначен в экипаж корабля «Аполлон» для совместного советско-американского космического проекта «Союз — Аполлон» (ЭПАС). Последовала двухлетняя подготовка к полету. В это время Слейтон несколько раз бывал в Советском Союзе и изучал русский язык.

Полёт корабля «Аполлон» по программе ЭПАС состоялся с 15 по 24 июля 1975 года. Слейтону был 51 год, и на тот момент он стал самым пожилым астронавтом (в 1982 году его превзошёл Вэнс Бранд).

Во время полета корабль «Аполлон» состыковался с советским кораблем «Союз-19». На орбите встретились американские астронавты: Томас Стаффорд, Дональд Слейтон и Вэнс Бранд и советские космонавты: Алексей Леонов и Валерий Кубасов. 
Корабли «Аполлон» и «Союз-19» находились 44 часа в состыкованном состоянии. Американский корабль приводнился в Тихом океане, вблизи Гавайских островов, его продолжительность полёта составила 217 часов и 28 минут. Это был первый совместный советско-американский проект в космосе.

Из первой семёрки американских астронавтов Дональд Слейтон позже всех совершил свой первый космический полёт — он готовился к нему более 16 лет.

Спейс Шаттл 
С декабря 1975 года Дональд Слейтон руководил испытаниями создаваемого в США космического корабля многоразового использования. Испытания проводились на шаттле «Энтерпрайз» в Калифорнии.

С ноября 1977 года по февраль 1982 года Слейтон был менеджером по планированию и подготовке полётов шаттлов.

После НАСА 
В 1982 году Слейтон покинул НАСА. Он стал президентом частной фирмы Space Services Inc., которая занималась конструированием малых ракет.

Дональд Слейтон умер 13 июня 1993 года в возрасте 69 лет от опухоли головного мозга.

Награды 
В 1969 году Слейтон был награждён медалью НАСА «За выдающиеся заслуги».

Включён в Зал славы астронавтов.

Ссылки 
 Биография НАСА /вебархив/

Астронавты США
Пилоты-инструкторы
Награждённые медалью НАСА за выдающуюся службу
Родившиеся в округе Монро (Висконсин)
Лётчики-испытатели США
Сотрудники Boeing
Умершие в Лиг-Сити
Участники Второй мировой войны
Выпускники Миннесотского университета
Выпускники Колледжа науки и техники Миннесотского университета
Умершие от опухоли мозга
Участники программы Союз — Аполлон